Склад збірної Чехії на чемпіонаті Європи 2000 року 

Докладніше…Чехія
Чехія 2000
2000 у Чехії